Das Mixed der Wimbledon Championships 2013 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Lisa Raymond und Mike Bryan. Während Raymond gemeinsam mit Bruno Soares das Finale erreichte, hatte Mike Bryan auf eine Teilnahme verzichtet. Im Finale unterlagen Raymond und Soares gegen Kristina Mladenovic und Daniel Nestor. Für die Französin Mladenovic war es der erste Grand-Slam-Titel überhaupt, der Kanadier Nestor gewann zuvor bereits zwei Mixed-Titel. Es war sein erster Mixed-Titel in Wimbledon.

Preisgelder 
Bei den French Open 2013 wurden im Mixed die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste 
Alle gesetzten Paare haben ein Freilos für die erste Runde.

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Mixed
2013